Бьом може да се отнася за:
 Георг Бьом (1661 – 1733), германски композитор
 Готфрид Бьом (р. 1920), германски архитект
 Едуард фон Бьом-Ермоли (1856 – 1941), австрийски офицер
 Ойген фон Бьом-Баверк (1851 – 1914), австрийски икономист